Елизаве́тинская — название населённых пунктов в России.
 
 Елизаветинская — станица в составе города Краснодар Краснодарского края.
 Елизаветинская — станица в Азовском районе Ростовской области.

См. также 
 Елизаветинская улица
 Елизавета (значения)
 Елизаветин (значения)
 Елизаветинка
 Елизаветино
 Елизаветинский
 Елизаветинское